Busey ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Busey (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Busey (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 James B. Busey IV. (* 1932), US-amerikanischer Admiral der US Navy, kommissarischer Verkehrsminister 
 Samuel T. Busey (1835–1909), US-amerikanischer Politiker (Illinois)